Caymmi ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Maria Terra Borba Caymmi, bekannt als Ana Terra (* 1950), brasilianische Liedtexterin
 Danilo Caymmi (* 1948), brasilianischer Musiker
 Dori Caymmi (* 1943), brasilianischer Musiker
 Dorival Caymmi (1914–2008), brasilianischer Musiker
 Nana Caymmi (* 1941), brasilianische Sängerin